92. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 13–15 marca 1998 roku w holenderskim Heerenveen. Zawody rozegrano na torze w hali IJsstadion Thialf. Kobiety startowały po raz 56. Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Już po raz siódmy zwyciężyła reprezentantka Niemiec Gunda Niemann-Kleemann bijąc jednocześnie rekord świata na 3000 m oraz w wieloboju. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m. Tytuł mistrzowski obronił Holender Ids Postma, który ustanowił również rekord świata w wieloboju. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m/10 000 m awansowała tylko najlepsza dwunastka po trzech dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (27 sklasyfikowanych) i 37 łyżwiarzy (34 sklasyfikowanych) z 22 krajów.

Wyniki

Kobiety 
 DSQ – zdyskwalifikowana, NC – nie zakwalifikowała się, f – wywróciła się, WR – rekord świata

Mężczyźni 
 DNF – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się, WR – rekord świata

Linki zewnętrzne 
 Wyniki kobiet na Schaats Statistieken.nl 
 Wyniki mężczyzn na Schaats Statistieken.nl 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1998 w sportach zimowych
1998 w Holandii
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Sport w Heerenveen